Die Football League Second Division 1952/53 war die 50. Saison der Football League Second Division als zweithöchste englische Fußballliga. Sie begann am 23. August 1952 und endete am 1. Mai 1953.

Zweitligameister wurde Sheffield United und daneben stieg auch das zweitplatzierte Huddersfield Town in die Football League First Division auf. Für die beiden Aufsteiger nahmen in der folgenden Zweitligasaison 1953/54 die zwei in der Tabelle unten rangierenden Erstligisten Stoke City und Derby County die Plätze ein. Aus der Second Division absteigen mussten der FC Southampton und der FC Barnsley, wobei Barnsley fortan in der Nordstaffel Football League Third Division North und Southampton in der Football League Third Division South anzutreten hatten. Anstelle der beiden Vereine nahmen in der folgenden Spielzeit 1953/54 Third-Division-North-Meister Oldham Athletic und aus der Third Division South der Gewinner Bristol Rovers die freien Positionen ein.

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Torschützenliste

Weblinks 
 England 1952-53 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise und Fußnoten 

Fußballsaison 1952/53
1952